Фили́п О́зобич (; 8 апреля 1991, Бьеловар, Югославия) — хорватский и азербайджанский футболист, полузащитник клуба «Карабах» и сборной Азербайджана.

Биография

Клубная карьера 
28 ноября 2010 года Озобич дебютировал в основном составе «Спартака» в матче 30 тура чемпионата России против московского «Динамо», выйдя вместо Николы Дринчича на 89-й минуте встречи. 8 декабря 2010 года впервые вышел в Лиге чемпионов в матче против «Жилины» на 55-й минуте вместо Евгения Макеева.

21 марта 2011 года в матче 2 тура чемпионата России 2011/12 против нижегородской «Волги» из-за дисквалификации Макгиди впервые вышел в стартовом составе «Спартака».

10 января 2012 года отдан в аренду на полгода сплитскому «Хайдуку». После аренды в «Хайдуке», вернулся в «Спартак». Покинул клуб по истечении контракта.

11 июня 2016 года подписал двухлетний контракт с азербайджанским клубом «Габала».

2 июня 2018 года подписал трёхлетний контракт с другим азербайджанским клубом «Карабах».

Карьера в сборных 
Играл за сборные Хорватии различных возрастов. В январе 2017 года провёл два товарищеских матча в составе главной сборной Хорватии — против Чили и Китая. В дальнейшем, решив, что из-за высокой конкуренции играть в сборной нет шансов, принял решение играть за сборную Азербайджана, за клубы которого стал выступать с 2016 года. В 2021 году получил разрешение от ФИФА и 2 сентября 2021 года дебютировал в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Люксембурга (1:2)

Достижения 
 Обладатель Кубка Хорватии: 2012/13

«Карабах» (Агдам)
Чемпион Азербайджана (3): 2018/19, 2019/20, 2021/22

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Хорватии
Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Славен Белупо»
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Карабах» Агдам